Papula ist der Familienname folgender Personen:

 Dagmar Papula (* 1947), österreichische Autorin und Schauspielerin
 Lothar Papula (* 1941), deutscher Mathematiker, Hochschullehrer und Autor zahlreicher mathematischer Lehrbücher

Siehe auch:
 Papel (von lat.: papula „Bläschen“) oder Knötchen: in der Medizin eine bis zu erbsengroße erhabene Verdickung der Haut